Lovejoy (band), Britse indieband
 Lovejoy (Georgia), plaats in de Verenigde Staten
 Deirdre Lovejoy (1962), Amerikaans actrice
 Eerwaarde Timothy Lovejoy, personage uit de serie The Simpsons
 Lovejoy (televisieserie)
 C/2014 Q2 (Lovejoy), een komeet